Викторија Азаренка је други пут освојила турнир. У финалу је савладала Серену Вилијамс са 6:4, 6:4.

Носиоци

  
  Серена Вилијамс (финале)
  Анџелик Кербер (друго коло)
  Агњешка Радвањска (полуфинале)
  Гарбиње Мугуруза (друго коло)
  Симона Халеп (четвртфинале)
  Карла Суарез Наваро (одустала пре почетка турнира)
  Белинда Бенчич (треће коло)
  Петра Квитова (четвртфинале)
  Роберта Винчи (четврто коло)
  Винус Вилијамс (друго коло)
  Луција Шафаржова (друго коло)
  Тимеа Бачински (четврто коло)
 ' Викторија Азаренка (победница)
  Ана Ивановић (треће коло)
  Сара Ерани (друго коло)
  Светлана Кузњецова (друго коло)

  Елина Свитолина (треће коло)
  Каролина Плишкова (полуфинале)
  Јелена Јанковић (четврто коло)
  Каролина Возњацки (друго коло)
  Слоун Стивенс (друго коло)
  Андреа Петковић (друго коло)
  Медисон Киз (друго коло)
  Анастасија Пављученкова (друго коло)
  Јохана Конта (четврто коло)
  Саманта Стосур (четврто коло)
  Кристина Младеновић (друго коло)
  Ана Каролина Шмидлова (друго коло)
  Забине Лизики (друго коло)
  Јекатерина Макарова (треће коло)
  Дарија Гаврилова (друго коло)
  Моника Никулеску (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту wtafiles.blob.core.windows.net

Отворено првенство Индијан Велса 2016.
Отворено првенство Индијан Велса – жене појединачно